Le Tournament of Champions 2009 est l'édition masculine du Tournament of Champions 2009, qui est un tournoi PSA World Series. Le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du 21 au . Grégory Gaultier remporte le titre en battant Nick Matthew en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi des champions de squash
 Saison 2009 de la PSA

Liens externes 
 
 Présentation par l'US Squash

Masculin 2009
Squash en 2009
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en janvier 2009
PSA World Series 2009